Get Low может означать:

В музыке 
Альбомы
 Get Low — альбом 2009 года рэпера Лил Ромео ()

Песни
 «Get Low» — песня 2003 года Лил Джона и The East Side Boyz;
 «Get Low» — песня 2012 года рэпера Waka Flocka Flame;
 «Get Low» — совместная песня 2014 года Диллона Фрэнсиса и DJ Snake;
 «Get Low» — песня 2015 года рэпера 50 Cent;
 «Get Low» — песня 2017 года Зедда и Лиама Пейна;

Студии
 Get Low Recordz — звукозаписывающая студия в Сан-Франциско;
 Get Low Records — звукозаписывающая студия, основанная рэпером Мемфисом Бликом.

См. также 
 «Похороните меня заживо» (; другое название — «Залечь поглубже») — фильм-драма 2009 года режиссёра Аарона Шнайдера по сценарию Криса Провенсано и К. Гэби Митчелл.